Die Abkürzung ABIM steht für:

 American Board of Internal Medicine, Gesundheitsorganisation in den USA
 Angkatan Belia Islam Malaysia, muslimischer Jugendverband in Malaysia
 Annual Biocontrol Industry Meeting Basel, jährliches Treffen der Fachwelt zu Fragen der biologischen Pflanzenbauforschung

ABIM